Het WTA-tennistoernooi van Pattaya (officieel Volvo Women's Open) van 2001 vond plaats van maandag 5 tot en met zondag 11 november 2001 in de Thaise badplaats Pattaya. Het was de elfde editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op hardcourt­buitenbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Anne Kremer uit Luxemburg was het vierde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

De als eerste geplaatste Oezbeekse Iroda Tulyaganova strandde al in de eerste ronde.

Het zevende reekshoofd, Patty Schnyder uit Zwitserland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als tweede geplaatste Slowaakse wildcard-speelster Henrieta Nagyová in twee sets. Schnyder wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Pattaya op haar naam te schrij­ven. Het was haar zevende WTA-titel, de eerste sinds bijna drie jaar. Zij won US$ 16.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Yayuk Basuki en Caroline Vis had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Basuki speelde samen met Tamarine Tanasugarn – zij bereikten de halve finale, waarin zij verloren van de latere winnaressen.

Het als tweede geplaatste duo Åsa Carlsson en Iroda Tulyaganova won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Liezel Huber en Wynne Prakusya in drie sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. De Zweedse Carlsson had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Oezbeekse Tulyaganova twee.

Uit de Lage Landen deden geen speelsters mee.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Pattaya 2001
Pattaya